Natriumcarbonaat
 Natriumwaterstofcarbonaat
 Natriumsesquicarbonaat